Lavabo (popřípadě lavábo) může být:

 Lavabo (obřad) – obřadní mytí rukou při mši
 Lavabo (ručník) – ručník k utírání rukou kněze
 Lavabo (umyvadlo) – umyvadlo v sakristii k mytí rukou přede mší